Henry Stevens est un nom pouvant désigner:

 (1806-1873), architecte anglais
 (1818-1875), homme politique américain du Wisconsin
 (1819-1886), bibliographe américain
 (1854-1935), homme politique australien du Queensland
Henry Herbert Stevens (1878-1973), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (1928-2018), officier britannique décoré de la Croix de George

Voir aussi
 (1855-1934), consessionnaire alimentaire anglais, inventeur du hot-dog

Stevens, Henry